Нечаевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Нечаевская волость (Корочанский уезд) — в составе Курской губернии
 Нечаевская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Нечаевская волость (Елисаветградский уезд) — в составе Херсонской губернии
 Нечаевская волость (Одесский уезд) — в составе Херсонской губернии